Прелая — название рек:

Прелая (приток Авериной) — в Красноярском крае
Прелая (приток Верхней Шарды)
Прелая (приток Верхней Мглы)
Прелая (приток Киликеи)